Николай Филиппович Удовенко (1928 — 2011) — токарь Арсеньевского производственного объединения Министерства авиационной промышленности СССР, Приморский край, Герой Социалистического Труда (10.03.1981).

Родился 28 марта 1928 г. в с. Анучино, Приморский край.

В 1941 году переехал в Семёновку, ныне город Арсеньев, поступил учиться в ФЗУ.

Получив третий разряд токаря, стал работать на Арсеньевском заводе «Прогресс» (производственном объединении) Министерства авиационной промышленности СССР.

В 1946—1949 служил в армии, затем вернулся на завод.

С 1983 г. на пенсии.

Семья: жена Валентина Устиновна, сын и дочь.

Жил в Арсеньеве (2010). Умер 2 ноября 2011 г.

Награды 
 медаль «Серп и Молот» (10.03.1981);
 орден Ленина (10.03.1981);
 орден Октябрьской Революции (29.03.1976);
 орден «Знак Почёта» (26.04.1971);
 медаль «За трудовую доблесть» (28.04.1963).

Источники 
 http://new.pkokprf.ru/news/view/3650